Боролонг () — сельский населённый пункт на востоке Ботсваны, на территории Центрального округа.

Географическое положение 
Населённый пункт находится в восточной части округа, на правом берегу реки Шаши, на расстоянии приблизительно 410 километров к северо-северо-востоку (NNE) от столицы страны Габороне.

Население 
По данным официальной переписи 2011 года численность населения составляла 5663 человек.
Динамика численности населения Боролонга по годам:

Примечания 

Населённые пункты Ботсваны